Heinrich Siedentopf ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Siedentopf (Rechtswissenschaftler) (1938–2014), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich B. Siedentopf (* 1935), deutscher Klassischer Archäologe
 Heinrich Friedrich Siedentopf (1906–1963), deutscher Astronom
 Heinrich Wilhelm Siedentopf (1901–1986), deutscher Gynäkologe